José Francisco Razzano (1887–1960) – urugwajski śpiewak
 Virginie Razzano (ur. 1983) – francuska tenisistka